В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Utah 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Світлана Чернєва і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Феербенк і Беверлі Моулд 7–5, 6–2.

Сіяні пари 

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Беверлі Моулд (фінал)

 Сенді Коллінз /  Мері Лу Деніелс (чвертьфінал)
 Пенні Барг /  Камілл Бенджамін (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Utah